Okręty US Navy o nazwie USS  "Pelican":
 Pierwszy "Pelican" (AM-27) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1918 - 1945.
 Drugi "Pelican" (AMS-32) był pomocniczym trałowcem typu YMS-1, który był z przerwami w służbie w latach 1945 - 1968.
 Trzeci "Pelican" (MHC-53) jest trałowcem typu Osprey.
Pelican